Детонація — процес поширення зони хімічної реакції з надзвуковою швидкістю. Це явище характеризується швидкістю детонації та тиском детонації.
 Детонація моторних палив — процес надмірно швидкого (вибухового) згоряння паливо-повітряної суміші у циліндрі двигуна внутрішнього згоряння. Залежить від параметрів роботи двигуна і детонаційної стійкості пального.
 Детонуючий шнур — пристрій для передавання на відстань ініціюйочого імпульсу для збудження детонації у зарядах вибухових речовин.
 Імпульсний детонаційний двигун — різновид авіаційного реактивного двигуна.

Акустична детонація — спотворення звуку в результаті частотної модуляції стороннім сигналом з частотою 0,2 — 200 Гц, наприклад, при коливанні швидкості протягування магнітної стрічки із звукозаписом.

Детонація (музика) — відхилення від правильного тону в музиці, співі; фальшивість тону.

Вуглецева детонація — астрофізичне явище у зоряній еволюції.

Див. також 
 Детонатор (значення)

Посилання 
 «Детонація»  в Академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах. Т. 2, С. 258.